est le titre anglais des œuvres suivantes :
 L'Affaire Protheroe, roman policier d'Agatha Christie, publié en 1930, mettant en scène le personnage de Miss Marple ;
 L'Affaire Protheroe, téléfilm de la série Miss Marple (1984-1992), diffusé en 1986 ;
 Meurtre au presbytère, téléfilm de la série Miss Marple (depuis 2004), diffusé en 2004.

Note sur les titres français :

Le roman d'Agatha Christie, dans sa traduction de 1930, portait le titre L'Affaire Prothéro (avec un accent aigu et sans le « e » final). La Librairie des Champs-Élysées, dans la nouvelle traduction pour les Intégrales, a fait le choix de le titrer L'Affaire Protheroe (sans accent aigu et avec un « e » final).

Les diffuseurs de la première série télévisée semblent avoir fait le choix, quant à eux, du titre L'Affaire Prothero (sans accent aigu et sans « e » final).

 Murder at the Vicarage (sans article initial « The » dans le titre) est également le premier titre américain de la nouvelle policière d'Agatha Christie, Droit d'asile, lors de sa publication initiale aux États-Unis en . Cette nouvelle, sans rapport avec le roman The Murder at the Vicarage, met également en scène Miss Marple. La première parution britannique, en , a recouru au nouveau titre « Sanctuary », ensuite repris lors de la première publication en recueil aux États-Unis, en 1961, dans Double Sin and Other Stories.